Die Teufel bezeichnet
 einen alternativen Übersetzungstitel des Romans Die Dämonen von Fjodor Dostojewski
 Ken Russells Film Die Teufel nach einem Roman von Aldous Huxley